Division 1 i fotboll 2007 Div I Södra inleddes den 14 april och avslutades den 14 oktober, Div I Norra inleddes den 21 april och avslutades den 13 oktober.

Tabeller

Poängtabeller

Norra

Södra

Skytteliga

Norra

Källor

Externa länkar 
Resultat Div 1 Norra 2007 på fotbollförbundets webbplats
Resultat Div 1 Södra 2007 på fotbollförbundets webbplats

Fotboll i Sverige 2007
2007
Fotbollssäsongen 2007